Die 51. Tour de Bretagne 2017 war ein französisches Straßenradrennen in der Bretagne. Das Etappenrennen fand vom 25. April bis zum 1. Mai 2017 statt. Es war Teil der UCI Europe Tour 2017 und dort in der Kategorie 2.2 eingestuft. 

Gesamtsieger wurde der Franzose Flavien Dassonville vom HP-BTP Auber 93, der auf der letzten Etappe das Weiße Trikot von Maxime Cam übernahm.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

Radrennen 2017